Ли Гуйсянь (; род. в августе 1937 года, уезд Гайчжоу округа Инкоу пров. Ляонин) — китайский политик.

Член КПК с июля 1962 года, член ЦК КПК 12—16 созывов.

Биография 
По национальности хане.

С 1959 по 1960 год учился на подготовительном отделении для обучения в Советском Союзе Пекинского международного исследовательского университета и в Научно-техническом университете Китая.

Окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И.Менделеева, где учился в 1960-65 годах по специальности  электровакуумная химическая технология на Инженерном физико-химическом факультете (ныне Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии).

В 1960-х — 1970-х работал в Министерстве общественной безопасности, занимался исследовательской работой в области электроники.

 В 1982-85 гг. вице-губернатор провинции Ляонин,
 с 1983 года член посткома провинциального парткома,
 в 1985-86 гг. глава парткома провинции.
 В 1986-88 гг. глава парткома провинции Аньхой.
 В 1988—1998 гг. член Госсовета КНР.
 апрель 1988— июль 1993 — глава Народного банка Китая.
 В 1994—1998 гг. президент Национальной школы администрации (Пекин).

Заместитель председателя ВК НПКСК 9-10 созывов.

Интервью изданию «Независимая газета» 

В течение десятилетий развития предметом неизменно пристального внимания были и остаются следующие аспекты.

Во-первых, сохранение стабильности для создания необходимых условий социально-экономического развития. Во-вторых, развитие общественных производительных сил и повышение уровня материальной и культурной жизни. Центральной задачей нашего развития является содействие экономическому росту, ибо развитие экономики представляет собой залог благополучной жизни народа. В-третьих, совершенствование социалистической и демократической политики, содействие развитию демократии и прав человека. В-четвертых, проведение независимой мирной внешней политики и создание благоприятной внешней среды для внутреннего развития.

Мы рады отметить, что в последние годы благодаря упорным поискам российский народ постепенно сформировал подходящий к своим национальным особенностям путь развития и поставил цель модернизации для повышения мощи страны и благосостояния народа. Я уверен, что дела в России пойдут все лучше и лучше.

В международной обстановке, когда происходят крупные изменения и когда наблюдается переплетение не всегда совпадающих интересов, Китай выступает за то, чтобы наряду с собственным развитием играть позитивную роль и в обеспечении мира.

Первое – отстоять мирное сосуществование. Второе – отстоять принцип взаимной выгоды и совместного выигрыша. Третье – отстоять разнообразие цивилизаций.

Китай и Россия, глубоко обобщив исторический опыт и уроки, установили межгосударственные отношения нового типа, отличные от существовавших во время холодной войны. Мы поддерживаем ключевые интересы друг друга, уважаем модели и путь развития другой стороны, наращиваем взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, что служит ярким образцом межгосударственных отношений.

Примечания

Ссылки 
 LI GUIXIAN Curriculum Vitae ,
 Li Guixian -- Vice-chairman of 10th CPPCC National Committee 
 Biography 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Члены Госсовета КНР
Управляющие центральными банками
Зампреды ВК НПКСК
Члены ЦК КПК
Ректоры вузов Китая
Химики Китая